

Cinema 
Looking for Love – titolo originale del film di Don Weis In cerca d'amore del 1964

Musica 
Looking for Love – singolo della cantante statunitense Karen Carpenter del 1966
Looking for Love – singolo del cantante statunitense Tom Hooker del 1986
Looking for Love – singolo del cantante svedese September del 2007